Eyme bezeichnet:
 eine Automarke, siehe EYME (Automarke)

Eyme ist der Familienname folgender Person:
 Adolf Eyme (1861–1925), deutscher Chemiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Eime

Abkürzung